Георг Христофор Аланус (фін. Georg(ius) Christophori Alanus; 12 лютого 1609, Йомала —15 липня 1664) — професор шведської Королівської академії.
 Аланус де Фавлертаун (шотл. - Alanus de Fowlertoun) (помер у 1280 році)  - вождь шотландського клану Фуллартон.